ФК Хибернијан () је шкотски фудбалски клуб из Единбурга. Такмичи се у Премијер лига Шкотске.

Клуб је основан 1875. године. Утакмице игра на стадиону Истер роуд капацитета 20.421 места. Боје клуба су зелена и бела. Највећи ривал Хибернијана је Хартс.

Хибернијан је до сада четири пута био првак Шкотске. По три пута су освајали Куп Шкотске и Лига Куп.

Највећи успеси клуба 
 Премијер лига Шкотске
 Победник (4) : 1902/03, 1947/48, 1950/51, 1951/52.
 Вицепрвак (6) : 1896/97, 1946/47, 1949/50, 1952/53, 1973/74, 1974/75.

 Куп Шкотске
 Победник (3) : 1886/87, 1901/02, 2015/16.
 Финалиста (11) : 1895/96, 1913/14, 1922/23, 1923/24, 1946/47, 1957/58, 1971/72, 1978/79, 2000/01, 2011/12, 2012/13.

 Лига куп Шкотске
 Победник (3) : 1972/73, 1991/92, 2006/07.
 Финалиста (6) : 1950/51, 1968/69, 1974/75, 1985/86, 1993/94, 2003/04, 2015/16.

 Дриброу куп
 Победник (2) : 1972, 1973.

Хибернијан у европским такмичењима 

Укупни УЕФА коефицијент: 94.0

Види још 
 Премијер лига Шкотске

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба

Х
Спорт у Единбургу